Skupin ist Familienname von:
Marcus Skupin-Alfa (* 1971), deutscher Sprinter
 Tina Skupin (* 1977), deutsche Autorin